Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marc Gicquel e Édouard Roger-Vasselin che hanno battuto in finale Adam Chadaj e Filip Urban 6-4, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Juan-Pablo Guzman /  Cristian Villagran (quarti di finale)
Assente

 Gianluca Bazzica /  Alessandro Motti (primo turno)
 Adam Chadaj /  Filip Urban (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampere Open 2005